Ault (Colorado) — cidade no Colorado
 Ault Field — região censo-designada em Washington

Desambiguações detopônimos